Rappach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Rappach (Bretzfeld), Gemeindeteil und Dorf von Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Rappach (Heilbronn), abgegangener Ort in der Gemarkung Heilbronn der kreisfreien Stadt Heilbronn, Baden-Württemberg
 Rappach (Landau an der Isar), Weiler in der Gemarkung Frammering von Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Rappach (Mömbris), Ortsteil der Gemeinde Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Gewässer:
 Rappach (Kahl), linker Zufluss der Kahl in Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Rappach ist ein Familienname:
 Rappach (Adelsgeschlecht), niederösterreichisches Freiherrengeschlecht, eines der Apostelgeschlechter (auf Achau, Allentsteig, Eberfurt)